Voro steht für:
 Voro (Sprache), Volta-Kongo-Sprache in Adamawa (Bundesstaat), Nigeria

Voro ist der Spielername folgender Personen:
 Salvador González Marco (* 1963), spanischer Fußballtrainer und Fußballnationalspieler

Võro steht für:
 Võro, Dialekt des Estnischen